A Equipe Filipina da Copa Davis representa as Filipinas na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Associação Filipina de Tênis. Apesar de ter sua primeira participação em 1921, veio a participar efetivamente somente em 1926.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe filipina)

Filipinas
Tênis das Filipinas